Niemcy:
 Ettersberg – pasmo górskie
 Am Ettersberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Inne:
 Ettersberg – fundacja

Zobacz też:
 Südhang Ettersberg